Mesud Gülbahar (geb. 1974 in Bonn) ist eine deutsche Persönlichkeit des Islams in Deutschland türkischer Herkunft. Er studierte technische Betriebswirtschaftslehre an der Universität Köln. Von 2004 bis 2012 war Gülbahar Vorsitzender der Jugendabteilung der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG). Seit August 2012 ist er Vorsitzender von HASENE International, des Hilfs- und Sozialvereins der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs. Er war einer der Unterzeichner der Botschaft aus Amman.

Zitat 
„Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, jeden Tag mit einem neuen Ziel und neuer Begeisterung den Armen und Bedürftigen zu helfen.“

Weblinks 
hasene.de (Kurzvita)
islamische-zeitung.de: Interview: “Die Jugend ist im Wandel” (4. April 2007) 
vimeo.com: Video

Einzelnachweise 

Person des Islam in Deutschland
Deutscher
Türke
Geboren 1974
Mann